Gramatté ist der Familienname von
Walter Gramatté (1897–1929), deutscher Maler
Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatté (1899–1974), russische Musikerin